Joelma é o primeiro extended play (EP) da cantora brasileira Joelma, lançado no dia 24 de março de 2016 sob o selo da Universal Music Group apenas para download digital no iTunes Store.
Com quatro faixas inéditas, o EP é uma prévia do primeiro álbum de estúdio de Joelma, sendo que todas as 4 faixas do EP estão presentes no disco "Joelma".

Antecedentes 
Durante entrevista ao G1 em março de 2016, Joelma já adiantava as novidades:

"Primeiro será lançado o meu EP, com quatro canções solo, incluindo a primeira música de trabalho "Não Teve Amor". Depois, até a primeira quinzena de abril, o CD vai ser lançado. Até lá, o meu público já poderá ter um gostinho do que vem por aí, pois vou cantar três músicas novas nos shows da turnê, além dos sucessos antigos que já gravei".

Das canções presentes no EP, somente "Ai Coração" e "Não Teve Amor" haviam sido colocadas para download gratuito e apresentadas ao público.

O EP chegou a 3ª posição no iTunes Brasil.

Recepção 

Vinícius Cunha do site "Gshow" disse que o registro marca a superação após o tumultuado divórcio e a saída da banda no final do ano passado, é uma carta aberta de uma mulher bem resolvida e disposta a conquistar o mundo mais uma vez.

Lista de faixas

Ligações externas 

Álbuns de Joelma
EP de 2016
EPs em língua portuguesa